Altdeutsch verweist auf

 einen historistischen Möbelstil, siehe Möbelstil #Zeitliche Einordnung der Möbelstile im europäischen Raum
 einen Schwimmstil in Rückenlage, siehe Altdeutsch-Rücken
 die Altdeutsche Tracht, die „Deutsche Nationaltracht“ aus der Zeit um 1813
 gelegentlich umgangssprachlich bestimmte Druck- und Schreibschriften, siehe Deutsche Schrift
 die Altdeutschen Staaten in der Philatelie
 Altdeutsche Hütehunde
 den Altdeutschen Schäferhund
 veraltet für die Formen der deutschen Sprache: Althochdeutsch, Altfränkisch, Altniederdeutsch, Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch
 veraltetes Synonym zu germanisch